

Botanica 
 Aldama – genere delle Asteraceae

Geografia 
 Messico
 Aldama – città del Chiapas
 Aldama – città del Chihuahua
 Aldama – città del Tamaulipas

Persone 
 Juan Aldama – rivoluzionario messicano
 Santiago Aldama – cestista spagnolo